Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Peter Elter 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 Balázs Taróczy (semifinali)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Ricardo Cano (semifinali)

 Paolo Bertolucci (primo turno)
 Željko Franulović (primo turno)
 Mark Edmondson (secondo turno)
 Ismail El Shafei (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1981